Wojnicz – miasto w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Wojnicz
 Wojnicz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim
 Wojnicz – dawna gromada w powiecie brzeskim w woj. krakowskim
 Michał Wojnicz (Wilfried Michael Voynich) – polski rewolucjonista, bibliofil, antykwariusz
 Ethel Lilian Voynich – brytyjska pisarka, żona Michała
 Zygmunt Wojnicz-Sianożęcki, polski inżynier, wykładowca, podpułkownik uzbrojenia Wojska Polskiego

Zobacz też 
 Dekanat Wojnicz
 Cmentarz wojenny nr 285 – Wojnicz
 Cmentarz wojenny nr 282 – Wojnicz-Zamoście
 Manuskrypt Wojnicza – tajemnicza księga średniowieczna, odkryta przez Michała Wojnicza